Bocskai, régi magyar családnév:
 Bocskai István
 Bocskai Vince
 Bocskai-viselet, a két világháború között kialakult magyaros polgári és társasági ruhaviselet
 Bocskai FC (1926–1940) debreceni labdarúgó egyesület